Beto Naveda – ex calciatore argentino, centrocampista
 Juan de Naveda – architetto messicano
 Ricardo Naveda – calciatore spagnolo
 Santiago Naveda – calciatore messicano, centrocampista

Pagine correlate 
 Navedo